AGREE steht für
  Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, Klinikfragebogen
 Agree (Banksoftware)